Clyde Tolson – funzionario statunitense
 Dean Tolson – ex cestista statunitense
 Max Tolson – ex calciatore australiano
 Melvin Beaunorus Tolson – poeta, educatore e politico statunitense